Terra Roxa est une municipalité du Paraná
 Terra Roxa est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme